

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Nad Kanałem – część wsi Krynki w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody
 Nad Kanałem – część wsi Rudnik w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody

Inne 
 Nad Kanałem – nieofic. kolonia wsi Legbąd w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola